Archis bezeichnet:

 Archis (Stadt), eine antike Stadt in der römischen Provinz Pisidia
 Titularbistum Archis, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche